Rickling est un toponyme notamment porté par :
  Rickling, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg dans le land du Schleswig-Holstein ;
  Rickling, village anglais du comté d'Essex.